Die Familie Salewski ist ein polnisches Landadelsgeschlecht, und als Teil des sogenannten Szlachta gehört die Familie der Wappengemeinschaft Leliwa an. Die weibliche Form des Namens lautet Salewska. 

Der Name Salewski leitet sich von prußisch zalijas = grün oder von prußisch sala = Insel ab und hat eine slawische Endung. Das bedeutet, dass er aus Masuren in Ostpreußen stammt. Er bezeichnete ursprünglich den Großgrundbesitzer von Salbeiwiesen. Die Familie ist damit schon lange fester Bestandteil der Magnatenschicht in Polen. 

Mitglieder der Familie stellten zur Zeit des Königreichs Polen und Polen-Litauens mehrere bedeutende Staatsmänner, die verschiedenste Staatsämter bekleideten. So waren Angehörige des Geschlechts Salewski zum Beispiel in den Positionen des Hetmanen, Wojewoden oder Kastellanen zu finden. 

Hinweise auf die Familie gehen zurück bis in das 17. Jahrhundert.

Namensträger 
 Anatoli Salewski (* 1974), ukrainischer Artist
 Christel Salewski (* 1962), deutsche Psychologin
 Ernst Salewski (* 1939), deutscher Kirchenmusiker 
 Frank Salewski (* 1967), deutscher Lehrer und Autor
 Hans-Jürgen Salewski (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Michael Salewski (1938–2010), deutscher Historiker

Siehe auch 
 Salevsky

Einzelnachweise 

Polnisches Adelsgeschlecht
Familienname
Masuren